{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (73401) - || 2002 LE22 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73402) - || 2002 LA23 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73403) - || 2002 LG23 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73404) - || 2002 LL24 || 9 juni 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (73405) - || 2002 LE25 || 2 juni 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73406) - || 2002 LT25 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73407) - || 2002 LV25 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73408) - || 2002 LH26 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73409) - || 2002 LS26 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73410) - || 2002 LV26 || 7 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73411) - || 2002 LW26 || 7 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73412) - || 2002 LC28 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73413) - || 2002 LE28 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73414) - || 2002 LU30 || 3 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73415) - || 2002 LZ32 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73416) - || 2002 LP34 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73417) - || 2002 LX35 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73418) - || 2002 LK36 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73419) - || 2002 LQ36 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73420) - || 2002 LX36 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73421) - || 2002 LX38 || 7 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73422) - || 2002 LY38 || 7 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73423) - || 2002 LG39 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73424) - || 2002 LV39 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73425) - || 2002 LJ41 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73426) - || 2002 LM41 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73427) - || 2002 LH42 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73428) - || 2002 LP45 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73429) - || 2002 LY47 || 13 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73430) - || 2002 LX48 || 12 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73431) - || 2002 LU55 || 14 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73432) - || 2002 LD57 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73433) - || 2002 LJ57 || 11 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73434) - || 2002 LB58 || 14 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73435) - || 2002 MS || 18 juni 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (73436) - || 2002 MH2 || 16 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73437) - || 2002 MJ2 || 16 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73438) - || 2002 MM2 || 17 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73439) - || 2002 MQ2 || 17 juni 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (73440) - || 2002 ML3 || 29 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73441) - || 2002 MU3 || 30 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73442) Feruglio || 2002 NE5 || 10 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (73443) - || 2002 NK10 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73444) - || 2002 NR12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73445) - || 2002 NS12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73446) - || 2002 NX12 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73447) - || 2002 NM13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73448) - || 2002 NS13 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73449) - || 2002 NW18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73450) - || 2002 NY19 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73451) - || 2002 NN30 || 6 juli 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73452) - || 2002 NS33 || 13 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73453) Ninomanfredi || 2002 NJ34 || 13 juli 2002 || Campo Catino || G. Masi, F. Mallia
|-
| (73454) - || 2002 NB35 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73455) - || 2002 NT36 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73456) - || 2002 ND38 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73457) - || 2002 NZ43 || 12 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73458) - || 2002 NZ47 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73459) - || 2002 NL48 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73460) - || 2002 NM50 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73461) - || 2002 NV51 || 14 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73462) - || 2002 NA53 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73463) - || 2002 NE53 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73464) - || 2002 NY54 || 5 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73465) Buonanno || 2002 NP55 || 10 juli 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (73466) - || 2002 OP5 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73467) - || 2002 OV5 || 20 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73468) - || 2002 OB8 || 18 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73469) - || 2002 OZ12 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73470) - || 2002 OM15 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73471) - || 2002 OH16 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73472) - || 2002 ON18 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73473) - || 2002 OV18 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73474) - || 2002 OK19 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73475) - || 2002 PV1 || 5 augustus 2002 || El Centro || El Centro
|-
| (73476) - || 2002 PO4 || 4 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73477) - || 2002 PQ14 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73478) - || 2002 PX14 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73479) - || 2002 PM23 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73480) - || 2002 PN34 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73481) - || 2002 PO69 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73482) - || 2002 PP71 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73483) - || 2002 PB72 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73484) - || 2002 PD72 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73485) - || 2002 PA73 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73486) - || 2002 PY85 || 13 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73487) - || 2002 PD89 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73488) - || 2002 PO90 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73489) - || 2002 PE121 || 13 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73490) - || 2002 PR123 || 12 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73491) Robmatson || 2002 PO164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (73492) - || 2002 QE28 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73493) - || 2002 QT41 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73494) - || 2002 QF42 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73495) - || 2002 QE43 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73496) - || 2002 RW10 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (73497) - || 2002 RT13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73498) - || 2002 RP25 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (73499) - || 2002 RL53 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (73500) - || 2002 RK57 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten